Leaders Not Followers: Part 2 — кавер-альбом британской группы Napalm Death 2004 года. Полностью состоит из кавер-версий (в жанровом составе групп преобладает хардкор-панк). Первая часть альбома в виде EP Leaders Not Followers вышла в 1999 году.

История 
Запись происходила в июне/июле 2003 года. Как и в случае с предыдущим альбомом Order Of The Leech, продюсерами выступали Расс Расселл и Саймон Эфеми, а партии Джесси Пинтадо на альбоме исполнил второй гитарист Митч Харрис. Кроме этого, в записи двух композиций принимал участие бывший басист Napalm Death Джим Уайтли, работавший с группой в 1986—1987 годах. Альбом стал первым релизом группы на лейбле Century Media, с которым Napalm Death продолжают работать в настоящее время.

Список композиций

Музыканты 
 Марк «Барни» Гринуэй — вокал
 Джесси Пинтадо — гитара (номинально)
 Митч Харрис — гитара, бэк-вокал
 Шэйн Эмбери — бас
 Дэнни Эррера — барабаны

 Джим Уайтли — бас (треки «War’s No Fairytale» и «Game Of The Arseholes»)

Примечания 

Альбомы Napalm Death
Альбомы Century Media Records